LYG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Xinpu, Lianyungang, Cina